Huffington peut désigner :

Patronyme 
  (1934-), sculpteur américain ;
 Arianna Huffington (1950-), éditorialiste et une femme politique américaine, fondatrice de plusieurs sites internet d'actualités ;
 Michael Huffington (1947-), homme politique américain.

Site internet d'actualité 

  The Huffington Post 
  The Huffington Post
  The Huffington Post
  Le Huffington Post 
  Le Huffington Post Québec
  El Huffington Post

Voir aussi 

Homonymie de patronyme